Matteoni – cognome italiano
 Antonio Matteoni – calciatore italiano
 Dario Matteoni – critico d'arte italiano
 Giuseppe Matteoni – autore di fumetti italiano
 Gustavo Matteoni – arcivescovo italiano
 Ivan Matteoni – calciatore sammarinese
 Massimo Matteoni – pilota motociclistico italiano